Die Vierzehnte Bundesversammlung trat am 30. Juni 2010 zusammen, um einen neuen deutschen Bundespräsidenten zu wählen. Im dritten Wahlgang wurde Christian Wulff gewählt.

Nach dem Rücktritt Horst Köhlers am 31. Mai 2010 hatte die 14. Bundesversammlung laut Grundgesetz spätestens 30 Tage nach dem Rücktritt zusammenzutreten und nicht erst zum Ablauf der regulären Amtszeit des Bundespräsidenten, die im Jahr 2014 geendet hätte.

Zusammensetzung

Grundlagen 
Die 14. Bundesversammlung setzte sich verfassungsgemäß aus 1244 Mitgliedern zusammen: aus den 622 Mitgliedern des Deutschen Bundestages (MdB) sowie der gleichen Anzahl von Delegierten der Landesparlamente. Die Bundesregierung machte am 2. Juni 2010 nach  Abs. 1 S. 1 BPräsWahlG die Zahl der von den 16 Volksvertretungen der Länder zu wählenden Mitglieder im Bundesgesetzblatt bekannt. Ein Landtag wählt die auf das Land entfallenden Mitglieder der Bundesversammlung nach Vorschlagslisten. Die Sitze werden, wenn mehrere Vorschlagslisten vorliegen, den Listen nach der Zahl der ihnen zugefallenen Stimmen im Höchstzahlverfahren nach D’Hondt zugeteilt. Über die Zuteilung des letzten Sitzes entscheidet bei gleichen Höchstzahlen das vom Präsidenten des Landtages zu ziehende Los ( BPräsWahlG). Die zu entsendenden Mitglieder müssen nicht zwingend Landtagsabgeordnete sein. Die nordrhein-westfälischen Vertreter wurden durch den in der Landtagswahl 2010 neu gewählten Landtag in seiner konstituierenden Sitzung am 9. Juni bestimmt.

In der Bundesversammlung verfügten Union und FDP mit 644 der 1244 Sitze über eine absolute Mehrheit. Die Zuteilung in den Ländern erfolgte bei der Wahl durch die Landtage nach dem D’Hondt-Verfahren. Durch die Aufstellung gemeinsamer Listen, Abwesenheit einzelner Abgeordneter und unorthodoxes Stimmverhalten ergaben sich bei der Wahl der Länderdelegierten Abweichungen.

Die 622 Vertreter der 16 Länder teilten sich gemäß ihrer Einwohnerzahl auf die Länder auf (zu berücksichtigen sind nur deutsche Staatsangehörige). Die Bundesregierung stellte die Verteilung am 2. Juni 2010 fest.

Die Mandatsträger verteilten sich wie folgt auf die Länder und die Parteien:

Liste der Mitglieder 
Die Mitglieder sind mit Bundestag für Bundestagsabgeordnete oder dem delegierenden Land gekennzeichnet (Stand: 17. Juni 2010).

Einzelnachweise 

14
Mitglieder Der 14 Bundesversammlung Deutschland
Mitglieder der 14 Bundesversammlung #Deutschland